Il doppio del torneo di tennis ATP Palma 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Andrews e Colin Dibley che hanno battuto in finale Mark Edmondson e John Marks 2-6, 6-3, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Palma 1976